In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Kassel aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtverordnetenwahlen ab 1997, im zweiten Teil die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 2001 angegeben.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Die Grünen
 ab 1997: B’90/Grüne
 PDS/KL: Partei des Demokratischen Sozialismus → KL
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 AUF: AUF (Alternativ, Unabhängig, Fortschrittlich) Kassel
 BfO: Bürger für Oberzwehren
 FW: Freie Wähler
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 GLO: Grüne Liste Oberzwehren
 KB: Kritische Bürger
 KL: Kasseler Linke
 1997: PDS
 2001: PDS/KL
 ab 2006: KL
 PDS/KL: Partei des Demokratischen Sozialismus/Kasseler Linke → KL
 Pro Hab: Pro Habichtswald
 ÜON: Überparteiliche Ortsbeiräte Nordshausen
 WGB: Werbegemeinschaft Bettenhausen

Abkürzung 

 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Verlauf der Ergebnisse

Stadtverordnetenwahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1997: zusätzlich: REP: 5,4 %; FWG: 5,7 %
2 1997: zusätzlich: REP: 4,6 %; Rent: 3,0 %; FWG: 2,7 %
3 2001: zusätzlich: BfK: 2,1 %
4 2011: zusätzlich: Piraten: 2,7 %
5 2016: zusätzlich: FW: 3,0 %
6 2021: zusätzlich: FW: 2,3 %; Bienen: 1,9 %; PARTEI: 1,0 %

Ortsbeiratswahlen

Ortsbezirk 01 Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 02 Südstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2016: zusätzlich: FDP: 2,2 %

Ortsbezirk 03 Vorderer Westen 

Der Ortsbezirk hieß bis zur Wahl 2006 Ortsbezirk 03 West.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2011: zusätzlich: Piraten: 2,7 %

Ortsbezirk 04 Wehlheiden 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2001: zusätzlich: FDP: 4,99 %

Ortsbezirk 05 Bad Wilhelmshöhe 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 06 Brasselsberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 07 Süsterfeld/Helleböhn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 08 Harleshausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2011: zusätzlich: Piraten: 2,3 %

Ortsbezirk 09 Kirchditmold 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 10 Rothenditmold 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 11 Nord-Holland 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 12 Philippinenhof-Warteberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 13 Fasanenhof 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2016: zusätzlich: FW: 4,4 %

Ortsbezirk 14 Wesertor 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 15 Wolfsanger/Hasenecke 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 16 Bettenhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 17 Forstfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 18 Waldau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2001: Sonstige: 18,8 %

Ortsbezirk 19 Niederzwehren 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbezirk 20 Oberzwehren 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2011: zusätzlich: GLO: 15,0 %

Ortsbezirk 21 Nordshausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2021: zusätzlich: FDP: 2,3 %; AfD: 2,2 %

Ortsbezirk 22 Jungfernkopf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2001: zusätzlich: Sonstige: 17,0 %

Ortsbezirk 23 Unterneustadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2011: zusätzlich: FW: 7,3 %
2 2016: zusätzlich: FDP: 3,5 %
3 2021: zusätzlich: FDP: 5,1 %

Weblinks 

 
 
 
 

Kassel
Kommunalwahlen